Gedeo bezeichnet:

 eine Ethnie in Äthiopien, siehe Gedeo (Volk)
 deren Sprache, siehe Gedeo (Sprache)
 eine Verwaltungszone in Äthiopien, siehe Gedeo-Zone.